William Dickson puede referirse a:

 William K. Dickson (1860-1935), director cinematográfico, fotógrafo e ingeniero británico-francés; o
 William Dickson (1945-), futbolista (defensa) escocés.